Siegfriedplatz bezeichnet 

 Siegfriedplatz (Bielefeld), ein zentraler Platz und ein statistischer Bezirk in Bielefeld
 Siegfriedplatz (Leipzig), ein Platz im Leipziger Stadtteil Lößnig
 Siegfriedplatz (Hannover), ein Platz im Hannoveraner Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt